Prezime Vostrý su pretežno Česi iz okolice Brna, a mogu biti i Srbi iz Čačka koji su se tijekom velike krize na teritoriju današnjeg Čačka pod prezimenom Vostrići preselili u Čehoslovačku republiku 1939. godine. Danas u Češkoj, Hrvatskoj i Srbiji ima oko 35 osoba s prezimenom Vostrić, Vostrý, Vostričević.
Do krize u Čačku je došlo kada se velika obitelj Vostrići pobunila protiv tadašnje vlasti kralja Aleksandra.
Postoje određene sumnje da je Mitar, najstariji sin Svetozara Vostrića, otrovao patrijaha Varnavu koji je bio protiv vlasti prvo Kralja Aleksandra, a potom i Kneza Pavla koji su se protivili uspostavljanju veza Srpske Crkve s Vatikanom.
Milan Stojadinović, predsjednik vlade, bio je uvjeren u nadmoć svoje skupštinske većine, pa je naručio ubojstvo cijele obitelji Vostrići kako bi zadobio povjerenje građana. Srećom Vostrići su imali kuma u Skupštini u vidu Momčila Petrovića, koji ih je upozorio na vrijeme i kasnije zbog toga bio smaknut.
Vostrići su pobjegli prvo u selo Jalova gdje biva ubijen Petar Vostrić, najmlađi sin, od strane srpskih agenata, potom su se Vostrići odselili u selo Zálesná Zhoř i od tada im se gubi svaki trag.
Neki stručnjaci tvrde da su se preselili uz pomoć Hrvatske Udbe? (kojoj je bilo u interesu da u Srbiji vladaju stranački nemiri) u Buenos Aires, a neki da žive i dalje na području Balkana.
Najbolji izvor tvrdi da se srednji sin Marko dogovorio s Nikolom Stojljikovićem, tadašnjim Srpskim vladinim agentom, da Vostrići više nikad neće kročiti u Srbiju ako ih agenti puste na miru da žive pod tajnim imenima. Sumnja se da su Vostrići umrli od neimaštine i straha za život u Hrvatskoj tijekom 1960. godine, nakon što ih je uhvatila skupina srpskih plaćenika pod vodstvom Dragana Raspopovića, te ih terorizirala i mučila da im odaju tajne vezane uz trovanje patrijaha Varnave.
Postoje određeni dokazi da je jedan od braće preživio i nastavio svoj život u Australiji uz pomoć Udbe pod imenom Goran Vostrich čije se ime i danas navodi u popisu stanovništva Perth Glorya.